Фили́пп Леба́ (;  18 июня 1794 года, Париж — 19 мая 1860 года, там же) — французский археолог-эллинист и переводчик с древнегреческого и немецкого языков; заведующий библиотекой Сорбонны, академик, президент Института Франции и наставник будущего президента Республики и императора Наполеона III.

В 1842 году совершил экспедицию, описанную им в «Археологическое путешествие в Грецию и Среднюю Азию» (Voyage archéologique en Grèce et Asie Mineure, Париж, 1847—1868) — одном из важнейших трудов по греческой эпиграфике того времени.

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Франция
Археологи Франции
Переводчики Франции
Библиотекари Франции
Эпиграфисты
Эллинисты
Члены Баварской академии наук
Преподаватели Высшей нормальной школы (Париж)